Příjmení Kutílek nese více různých osobností:

 Jakub Kutílek (* 1986) – český politik a dopravní inženýr
 Michael Kutílek (1951–2017) – český sériový vrah
 Miroslav Kutílek (1927–2016) – český hydropedolog a vysokoškolský pedagog
 Petr Kutílek (* 1976) – český politik a manažer